Фелиция Исааковна Шефтель (в замужестве Беляевская; ) — русская революционерка, член «Земли и воли».

Биография 
Фелиция (Фейга) Шефтель родилась в 1860 году в купеческой семье в Житомире Волынской губернии. Родители — купец Исаак Лейзорович Шефтель и его жена Бася Шефтель. Еврейка. Была одной из двух дочерей в семье. Брат — присяжный поверенный Моисей Исаакович Шефтель.

Училась в Житомирской гимназии. В 1875 году ушла из гимназии, не окончив курса. Будучи гимназисткой, принимала участие в 1875 году в житомирском революционном кружке, организованном М. Вольфзоном.

Проживая в июне 1876 года в Киеве, была допрошена в качестве свидетельницы по делу о покушении на убийство Николая Гориновича, в виду знакомства с Л. Майданским.

Затем Фелиция приехала в Санкт-Петербург, где держала экзамен при 6-й гимназии — но не окончила экзамена по случаю ареста  на Казанской площади во время демонстрации, где она подняла красное знамя с надписью «Земля и Воля» (это был первый митинг в России, над которым реяло красное знамя). Предана суду особого присутствия Правительствующего сената по делу о Казанской демонстрации, признана  —  «виновной в дерзостном порицании установленного государственными законами образа правлении» и одной из главных виновниц сопротивления полицейским властям. Приговорена к лишению всех прав и к ссылке на каторжные работы на 6 лет и 8 месяцев причем суд ходатайствовал о замене назначенного наказания — лишением всех особых прав и преимуществ и ссылкой на житье в Тобольскую губернию; ходатайство суда было удовлетворено по Высочайшему повелению . Жила под надзором полиции в Березове.

В марте 1881 года, вследствие болезненного состояния, была переведена в Курган (Тобольская губерния), откуда вместе с Александром Беляевским (позже они стали супругами) бежала  за границу.

Жила в Цюрихе, где примкнула к народовольческой группе, а позднее — к кружку лиц, оказывавших содействие группе «Освобождение труда». Встретив ее там, революционер-народник Л. Дейч ужаснулся: перед ним стояла увядшая и разбитая женщина в состоянии глубокой депрессии. Фелиции было тогда 24 года.

Затем переехала в Румынию; жила с мужем, жившим под фамилией Булыгина, до июля 1891 года в Кюстенджи, потом — около Ясс. В марте 1895 года переехала в Бакэу, где её муж получил место начальника депо железной дороги.

Позже она с мужем и детьми переселилась в Болгарию.

Точное место и дата смерти неизвестны.

Примечания

Ссылки 
 
 Шефтель (Беляевская) Фелиция Исааковна
 Лев Дейч. РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ
 Feliciya Feigl Scheftel

Персоналии:Киев
Персоналии:Санкт-Петербург
Ссыльные в Тюменской области
Персоналии:Берёзово
Персоналии:Курган
Персоналии:Цюрих
Персоналии:Констанца
Персоналии:Яссы
Персоналии:Бакэу